Wilhelm Klüver ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Klüver (Philologe) (1900–1987), deutscher Philologe und Historiker
 Wilhelm Klüver (Politiker) (1929–2014), deutscher Politiker (SSW)